<noinclude>

Дмитро Ціціанов:
 Ціціанов Дмитро Іванович (1800-1850) — військовий, державний службовець, драматург.
 Ціціанов Дмитро Павлович (1722-1790) — російський письменник і перекладач; брат Єгора Ціціанова.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок